Сан-Северино-Марке () — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Мачерата.

Население составляет 13 210 человек (2008 г.), плотность населения составляет 66 чел./км². Занимает площадь 193 км². Почтовый индекс — 62027. Телефонный код — 0733.

Покровителем коммуны почитается святой Северин из Септемпеды, празднование 8 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.sanseverinomarche.mc.it

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики